Mebrahtu ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Mebrahtu (* 1980), somalischer Tennisspieler
 Merhawi Mebrahtu (* 2003), eritreischer Leichtathlet
 Yirgalem Fisseha Mebrahtu (* 1982), eritreische Schriftstellerin